Биргитта, герцогиня Глостерская (род. 1946) — член британской королевской семьи, супруга двоюродного брата королевы Елизаветы II, принца Ричарда, герцога Глостерского.
 Биргитта Шведская (род. 1937) — шведская принцесса, в браке княгиня Гогенцоллерн, сестра короля Карла XVI Густава.
 (2744) Биргитта — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Бригитта